Tamina (dal), een dal in Zwitserland.
Tamina (rivier), de rivier in dit dal.
Vrouwengrootloge van België, een vrijmetselaarsloge in België.